Schulten ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schulten (1870–1960), deutscher Historiker and Archäologe
 Anna Schulten († 1658), Opfer der Hexenprozesse
 Annmariek Schulten, Pseudonym von Alwine Wuthenow (1820–1908), deutsche Dichterin
 Arnold Schulten (1809–1874), deutscher Maler
 Curtius Schulten (1893–1967), deutscher Künstler
 Emil Schulten (1871–1938), deutscher Autor und Höhlenforscher
 Gustav Schulten (1897–1944), deutscher Musikpädagoge, Komponist und Übersetzer

 Heinrich Schulten (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Kees Schulten (* 1933), niederländischer Militärhistoriker
 Klaus Schulten (1947–2016), deutsch-amerikanischer Biophysiker
 Maria Luise Schulten (* 1950), deutsche Musikpädagogin und Hochschullehrerin
 Michael Schulten (* 1963), deutscher Motorradrennfahrer
 Rudolf Schulten (1923–1996), deutscher Physiker und Nukleartechnologe
 Thorsten Schulten (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 Ton Schulten (* 1938), niederländischer Maler

Schulten steht für:
 Schultenbräu, ein Bier

Siehe auch:
 Schulten-Baumer
 Schultens
 Schulte